Флаг муниципального образования «Заигра́евский район» Республики Бурятия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 ноября 2009 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Положение «О флаге муниципального образования „Заиграевский район“» вступает в силу со дня регистрации флага в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Описание 
Прямоугольное полотнище 1×2, состоящее из трёх горизонтально расположенных разноцветных полос разных размеров: верхней — светло-зелёного цвета, составляющей одну четвертую ширины; средней — белого цвета, составляющей две четверти ширины; нижней — жёлтого цвета, составляющей одну четвертую ширины.

В центре белой полосы расположен герб муниципального образования «Заиграевский район».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования «Заиграевский район», составлен по правилам геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции и особенности.

Светло-зелёный цвет символизирует свободу, вечность жизни.

Белый цвет — символ высоких нравственных начал, счастья, спокойствия, благополучия, мира, единства и целостности.

Жёлтый цвет — символ духовного начала, также говорит о милосердии, гармонии человека и природы, духовном совершенствовании.

Символика герба 

В верхней части круга — знак угалза, символизирующий единство народов.

В правой части круга — золотистые колосья, характеризующие развитие сельского хозяйства на территории района.

В левой части круга — зелёная кедровая ветвь с шишками тёмно-коричневого цвета, символ бескрайних лесов.

В центре круга на белом фоне расположены шестерня тёмно-синего цвета, означающая промышленную направленность в развитии экономики района; железная дорога тёмно-синего цвета, определяющая особенность района с развитой сетью железных дорог, горы синего цвета с белым треугольником в центре, символизирующие характерный ландшафт района, а также наличие значительного запаса полезных ископаемых преимущественно известнякового происхождения.

Нижнюю часть круга обрамляет хадак — символ гостеприимства народов Бурятии, в центральной её части — в виде национального флага Республики Бурятия. На его фоне расположена надпись «Заиграевский район».

См. также

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги, содержащие зубчатое колесо